Mali Lug est un toponyme qui peut désigner :
Mali Lug, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
le Mali Lug, une rivière de Serbie.